Ben Kejmi Volas (; Vajt Hol, Alabama, 10. septembar 1974) je bivši američki košarkaš. Igrao je na pozicijama centra i krilnog centra.

Nadimak ovog košarkaša je Big Ben. Četiri puta je bio odbrambeni igrač sezone, i taj rekord deli sa Dikembe Mutombom. Bio je član šampionske ekipe „Klipova“ 2004. za koje je nastupao 6 sezona. Ben odlazi u redove Čikago Bulsa kao slobodan agent. Oženjen je i ima troje dece.

Karijera 
Ben nije bio izabran ni od jedne ekipe na NBA draftu 1996. godine. Kao nedraftovan igrač potpisao je za Vašington Vizardse, da bi 1999. godine bio trejdovan Orlandu za Tima Leglera, Terija Dejvisa i Džefa Mekinisa. Nakon godinu dana u Vašingtonu, Volas je 3. avgusta 2000. zajedno s saigračem Čakijem Etkinsonom prešao u Pistonse u zamenu za Grenta Hila. Nakon dolaska u Detroit, Volas je redovno biran za najboljeg obrambenog igrača (2002, 2003, 2005, 2006.) i izabran je šest puta u -{All-Defensive}- petorku. U sezonama 2001/02. i 2002/03. predvodio je NBA ligu u skokovima i blokadama. U sezoni 2002/03. prvi put je izborio nastup na Ol-Star utakmici, kao startni centar Istočne konferencije. U sezoni 2003/04, Wallace je sa Pistonsima osvojio svoju prvu i zasada jedinu NBA titulu protiv Los Anđeles Lejkersa. U novembru 2004, Volas je učestvovao u tuči koja se dogodila na utakmici između Pistonsa i Pejsers. Uprava NBA lige kaznila ga je sa šest utakmica neigranja. On je 3. juna 2006. potpisao četvorogodišnji ugovor vredan 60 miliona $ sa Čikago Bulsima. U dve odigrane sezone imao je problema sa povredom kolena. Prosečno je beležio 5,7 poena, 9,7 skokova, 1,9 asistencija i 2 blokade po utakmici. Kao deo razmene Valas je 21. februara 2008. došao u Klivlend Kavalirse. U Klivlendu igra na poziciji krilnog centra, u tandemu sa Ilgauskasom. U sezoni 2007/08, Volas je upisao 22 nastupa u startnoj petorci i prosečno je postizao 4,2 poena, 7,4 skokova 1,7 blokada, a u ukupno 72 odigrane utakmice u proseku je postizao 4,8 poena, 8,4 skokova i 1,6 blokada. Ben je 24. juna 2009. prešao u Finiks u zajedno sa Sašom Pavlovićem i 46. igračem sa drafta 2009, kojeg će izabrati Klivlend, za Šekil Onila.Zanimljivo je da je on jedini nedraftovani igrač koji je učestvovao na Ol-Star utakmici.

Uspesi

Klupski 
 Detroit pistonsi:
 NBA (1): 2003/04.

Pojedinačni 
 NBA Ol-star meč (4): 2003, 2004, 2005, 2006.
 Idealni tim NBA — druga postava (3): 2002/03, 2003/04, 2005/06.
 Idealni tim NBA — treća postava (2): 2001/02, 2004/05.
 Odbrambeni igrač godine NBA (4): 2001/02, 2002/03, 2004/05, 2005/06.
 Idealni odbrambeni tim NBA — prva postava (5): 2001/02, 2002/03, 2003/04, 2004/05, 2005/06.
 Idealni odbrambeni tim NBA — druga postava (1): 2006/07.

Statistika

Regularni deo

Plej-of

Reference

Spoljašnje veze 

 Profil na NBA.com

Рођени 1974.
Амерички кошаркаши
Крилни центри
Кошаркашки центри
Кошаркаши Вашингтон булетса
Кошаркаши Вашингтон визардса
Кошаркаши Детроит пистонса
Кошаркаши Кливленд кавалирса
Кошаркаши Орландо меџика
Кошаркаши Чикаго булса
Учесници НБА ол-стар утакмице
Кошаркаши на Светском првенству 2002.
Чланови Куће славних кошарке